Годунова — фамилия. Известные носители:
 
 Годунова, Ксения Борисовна (ум. 1622) — русская царевна, дочь царя Бориса Годунова и Марии Григорьевны Скуратовой-Бельской, сестра царя Фёдора Борисовича.